Список южнокорейских айдол-групп, дебютировавших в 2010-е годы. Ранжирование по годам дебюта.

2010 

 Coed School
 DMTN
 F.Cuz
 Girl’s Day
 GD & TOP
 GP Basic
 Homme
 Infinite
 JYJ
 Led Apple
 Miss A
 Nine Muses
 One Way
 Orange Caramel
 Rooftop Moonlight
 Rhythm Power
 Sistar
 Standing Egg
 Teen Top
 Touch
 The Boss
 ZE:A

2011 

 AA
 Apeace
 Apink
 B1A4
 Blady
 Block B
 Boyfriend
 Brave Girls
 C-REAL
 Chocolat
 Clover
 Dal Shabet
 F-ve Dolls
 Geeks
 Kim Heechul & Kim Jungmo
 M.I.B
 Myname
 N-Sonic
 N-Train
 Rania
 Sistar19
 Stellar
 Super Junior-D&E
 Trouble Maker
 Ulala Session

2012 

 100 %
 15&
 24K
 A.cian
 A-Jax
 A-Prince
 AOA
 B.A.P
 Big Star
 BtoB
 C-Clown
 Crayon Pop
 Cross Gene
 D-Unit
 EvoL
 EXID
 Exo
 Fiestar
 Gangkiz
 Girls’ Generation — TTS
 Glam
 Hello Venus
 Honey G
 JJ Project
 Lunafly
 Mr.Mr.
 NU’EST
 Phantom
 Puretty
 She’z
 Skarf
 Spica
 Sunny Days
 Tahiti
 Tasty
 The SeeYa
 Tiny-G
 Two X
 VIXX
 Wonder Boyz

2013 

 2Eyes
 2Yoon
 5urprise
 AlphaBat
 AOA Black
 Bestie
 Boys Republic
 BTS
 GI
 History
 Infinite H
 Ladies’ Code
 LC9
 M.Pire
 QBS
 Royal Pirates
 Soohyun & Hoon
 Speed
 T-ara N4
 Topp Dogg
 Wassup

2014 

 2000 Won
 4L
 4Ten
 AKMU
 Almeng
 B.I.G
 Badkiz
 Be.A
 Beatwin
 Berry Good
 Bigflo
 Bob Girls
 BTL
 Bursters
 D.Holic
 GD X Taeyang
 Got7
 HALO
 HeartB
 Hi Suhyun
 High4
 Hotshot
 Infinite F
 JJCC
 Laboum
 Lip Service
 Lovelyz
 Madtown
 Mamamoo
 Melody Day
 Minx
 Nasty Nasty
 NOM
 Play the Siren
 Red Velvet
 Sonamoo
 Strawberry Milk
 The Barberettes
 The Legend
 ToHeart
 Troy
 Uniq
 Wings
 Winner
 Year 7 Class 1

2015 

 1Punch
 April
 Bambino
 Bastarz
 CLC
 Cupid
 Day6
 DIA
 GFriend
 iKon
 MAP6
 MAS
 Monsta X
 MyB
 N.Flying
 Oh My Girl
 Playback
 Romeo
 Rubber Soul
 Seventeen
 Snuper
 Twice
 Unicorn
 UP10TION
 VAV
 VIXX LR

2016 

 AOA Cream
 Astro
 Blackpink
 Bolbbalgan4
 Boys24
 BtoB Blue
 CocoSori
 Double S 301
 Exo-CBX
 Gugudan
 I.B.I
 I.O.I
 Imfact
 INX
 KNK
 MASC
 MOBB
 Momoland
 NCT
 NCT 127
 NCT Dream
 Nine Muses A
 Pentagon
 SF9
 The East Light
 Unnies
 Victon
 Vromance
 WJSN

2017 

 14U
 3RACHA
 A.C.E
 Be.A
 Busters
 Dreamcatcher
 Duetto
 Elris
 Favorite
 Golden Child
 Good Day
 GreatGuys
 Hash Tag
 Highlight
 Honeyst
 Hyeongseop X Euiwoong
 IN2IT
 IZ
 JBJ
 Kard
 Longguo & Shihyun
 M.O.N.T
 Mind U
 MVP
 MXM
 Myteen
 NU’EST W
 ONF
 P.O.P
 Pristin
 Rainz
 S.I.S
 Seven O’Clock
 The Boyz
 The Rose
 TRCNG
 Triple H
 TST
 Varsity
 Wanna One
 Weki Meki

2018 

 A Train To Autumn
 Ateez
 D-Crunch
 DKZ
 Dream Note
 Fromis 9
 (G)I-dle
 Girlkind
 Gugudan SeMiNa
 GWSN
 Honey Popcorn
 Iz*One
 JBJ95
 K/DA
 Loona
 Maywish
 Nature
 NeonPunch
 Noir
 NTB
 Oh!GG
 Pink Fantasy
 Pristin V
 Saturday
 Spectrum
 Stray Kids
 Target
 UNB
 Uni.T
 We Girls
 WJMK
 Xeno-T

2019 

 1Team
 1the9
 3YE
 AB6IX
 Ariaz
 Argon
 BDC
 Bvndit
 Cherry Bullet
 CIX
 D1CE
 DKZ
 ENOi
 Everglow
 Exo-SC
 Fanatics
 Hinapia
 Hoppipolla
 Itzy
 Jus2
 Newkidd
 Oneus
 Onewe
 OnlyOneOf
 Purple Rain
 Purplebeck
 Rocket Punch
 SuperM
 Teen Teen
 Tomorrow X Together
 Vanner
 Verivery
 We in the Zone
 Wooseok x Kuanlin
 X1

См. также 
 Список южнокорейских айдол-групп (1990-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2000-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2020-ые)

Идол-группы Республики Корея